Дурышкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дурышкино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Дурышкино — деревня в Пронском районе Рязанской области.